Illueca steht für:
 Illueca (Saragossa), eine spanische Gemeinde in der Provinz Saragossa

Illueca ist der Familienname folgender Personen:
 Jorge E. Illueca (1918–2012), panamaischer Politiker und Staatspräsident